Дженкинс, Ричард:
 Дженкинс, Ричард (род. 1947) — американский актёр.
  (род. 1977) — инженер из Лимингтона, Великобритания.
  (1785—1853) — был членом парламента .
 Дженкинс, Ричард Уолтер (более известен как Ричард Бёртон; 1925—1984) — британский актёр.